Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2020/2021 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 4 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej, Klasie A (3 grupy) oraz Klasie B (3 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 Ekstraklasa - brak
 I liga - Korona Kielce
 II liga - brak
 III liga, gr. IV - Korona II Kielce, Wisła Sandomierz, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, ŁKS Łagów

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=15|

Klasa Okręgowa

Klasa A

grupa Kielce I

grupa Kielce II

grupa Sandomierz

Klasa B

grupa Kielce I

grupa Kielce II

grupa Sandomierz

Przypisy

Bibliografia 

 http://www.90minut.pl/

Sport w województwie świętokrzyskim